Диало́г:
 Диалог — философское понятие, имеющее значение для социальных и гуманитарных наук, тип коммуникации;
 «Диалог» — советская рок-группа;
 «Диалог» — международная конференция по прикладной лингвистике.
 «Диалог» — совместное советско-американское предприятие, первое совместное предприятие в СССР в области высоких технологий.
 «Диалог» — журнал ЦК КПСС, издаваемый с 1990 года.
 «Диалог» — российская автономная некоммерческая организация.
 «Диалог» — советский телефильм 1977 года режиссёра Сергея Колосова.

См. также